El término Las cuatro plumas puede referirse a:

 Las cuatro plumas, una novela de aventuras de 1902 escrita por A. E. W. Mason;
 Las cuatro plumas, una película de 1921 dirigida por René Plaissetty;
 Las cuatro plumas, una película de 1929 dirigida por Merian C. Cooper, Lothar Mendes y Ernest B. Schoedsack;
 Las cuatro plumas, una película de 1939 dirigida por Zoltan Korda;
 Las cuatro plumas, una película de 1978 dirigida por Don Sharp;
 Las cuatro plumas, una película del 2002 dirigida por Shekhar Kapur;
 cuatroplumas, uno de los nombres comunes del ave Sylviorthorhynchus desmursii en Argentina.